

Ismertető 

Abruzzit mentőhelikopterrel szállítják egy chicagói kórházba, mert Zsebes egy borotvapengével megvágta Abruzzi torkát. Mialatt kiviszik a helikopterhez, eszméleténél van.

Pope közli Michaellel, hogy a kivégzésig Lincolnt nem láthatja.

Michael emiatt el szeretné halasztani a szökést, ám erről Golyó és Zsebes hallani sem akar. Ha úgy adódik, ők a következő börtönmunka alkalmával akár Michael nélkül is szöknek. Sucre és Westmoreland szintén hajlik erre. A cellájában Michael belevág a kezébe a tetoválás által jelzett helyen egy borotvapengével, és a bőre alól egy apró papírgalacsinban elhelyezett fekete golyócska kerül elő. 

Miután a doktornőtől távozott a kötözés után, láthatjuk, hogy egy karbantartó figyelmét felkelti az orvosi szoba lefolyójának rácsa. 

Mindkét testvérnél hosszú ideig ott van a lelkész, és Michael megkéri, hogy egy olvasót adjon át bátyjának. Ebbe rejtette bele a galacsint egy papírdarabbal együtt, amelyre az "edd meg 8:10-kor" utasítást írta.

Veronica elhatározza, hogy elmegy a névtelenül telefonáló Hale által kezdeményezett találkozóra. Nick szeretné lebeszélni, ám nem hallgat rá. A találkozó előtt a börtönnél jár, ahol interjút ad az éppen ott levő tévéseknek. Megnevezi az áldozatokat és megemlíti, hogy belső informátora van, bár ekkor még nem találkozott Hale-lel. A találkozón Veronicának Hale elmondja, hogy Steadman él, azonban nem tud minden információt átadni, ugyanis megérkezik Kellerman, aki - miután véletlen hozzákerül a levél - lelövi Hale-t. Az egésznek szemtanúja volt Veronica.

Golyóról megtudjuk, hogy kislányának és a feleségének azt hazudta, hogy a tengerentúlon szolgál katonaként. Telefonon beszél a bátyjával is és a járműve után érdeklődik. Úgy tűnik, a kiesett Abruzzi helyett immár Golyó szervezi a falakon túli menekülést. Michael beleegyezett a szökésbe, azonban azt legkorábban este 9 órakor kezdhetik el, amikor sötét van. A börtönmunka viszont 5 órakor fejeződik be, így valami ürügyet kell találni, hogy a pihenőben maradhassanak a börtönmunka keretében. Ezért kalapáccsal belevernek egy vízvezetékbe, így addig kell ott maradniuk, amíg meg nem szerelik a sérült csövet.

Lincoln 8:10-kor megeszi a gyógyszert, aminek hatására rosszullét fogja el, hányni kezd. Átszállítják a betegszobára. A doktornő szerint ételmérgezés. Felajánlja, hogy vele marad, ám Lincoln ezt elhárítja, így sikerül egyedül maradnia. 

Golyó emberei egy furgonnal, felnyitott motorháztetővel várakoznak a szökevényekre a börtön mellett, de az arra járó őrök elküldik őket. 

"Találkozunk a túloldalon" – mondja Michael és előreindul a csőben, utána a többiek. Felmásznak az aknán az orvosi szoba alatt levő helyiségbe. De a régi, vegyszerrel kilyukasztott cső helyére egy új, erős csövet szereltek be, így lehetetlen a szökés. Egy őr meghallja az orvosi szoba alatti helyiségből kiszűrődő zajokat.

A szökés epizódjai

en:End of the Tunnel (Prison Break)